Macgregoria može označavati:
 Macgregoria (Animalia), rod ptica u porodici Meliphagidae
 Macgregoria (Plantae), biljni rod u porodici Celastraceae